Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2014 — 7-й ежегодный турнир в Беларуси по пляжному футболу.

Участники чемпионата

Календарь турнира

Турнирная таблица

Расписание матчей 

|-
!colspan="3"|1 тур − Витебск
|-
!colspan="3"|19 июля

|-
!colspan="3"|20 июля

|-
!colspan="3"|2 тур − Мозырь
|-
!colspan="3"|26 июля

|-
!colspan="3"|27 июля

|}

|-
!colspan="3"|3 тур − Молодечно
|-
!colspan="3"|2 августа

|-
!colspan="3"|3 августа

|-
!colspan="3"|4 тур − Молодечно
|-
!colspan="3"|23 августа

|-
!colspan="3"|24 августа

|}

* Технический результат

Лучшие игроки чемпионата 
Лучший вратарь — Вадим Алешкевич
Лучший бомбардир — Иван Летецкий (27 голов)
MVP чемпионата — Иван Миранович

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация «Федерация Пляжного Футбола»

Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу